Collonges ist der Name folgender Orte:

in der Schweiz:
 Collonges VS, Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz

in Frankreich:
 Collonges (Ain), Gemeinde im Département Ain
 Collonges-au-Mont-d’Or, Gemeinde im Département Rhône
 Collonges-la-Rouge, Gemeinde im Département Corrèze
 Collonges-lès-Bévy, Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Collonges-lès-Premières, Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Collonges-sous-Salève, Gemeinde im Département Haute-Savoie
 Collonges, Ortschaft in der Gemeinde Frangy im Département Haute-Savoie
 Collonges, Ortschaft in der Gemeinde Ruffieux im Département Savoie
 Collonges, Ortschaft in der Gemeinde Vétraz-Monthoux im Département Savoie

Siehe auch:
 Collonge
 Collongues